Смоленский полк
 Полк Смоленской шляхты (1654—1764) 
 Смоленский 25-й пехотный полк (1700—1918)
 Смоленский драгунский полк (1701—1712) 
 Смоленский 3-й уланский полк (1708—1918)